Voroshílovsk (por Kliment Voroshílov, destacado político y militar comunista soviético) puede referirse a:
 Voroshílovsk, nombre de Stávropol, una ciudad del Krai de Stávropol (Rusia), entre 1935 y 1943; o
 Voroshílovsk, nombre de Alchevsk, un pueblo del Óblast de Lugansk (Ucrania), entre 1931 y 1961.